Napartheid puede referirse a:

 Un fanzine en euskera editado por primera vez en 1988 en Navarra.
 Una canción de Negu Gorriak aparecida en su primer LP homónimo.